Lázár Károly (1890–1969) altábornagy
 Lázár Károly (1935) gépészmérnök
 Lázár Károly (1948) a kémiai tudomány kandidátusa

Jegyzetek